PSU se može odnosit na:

 Sistemi za napajanje računara
 Jedinica napajanja,